In 1998 werd het achtste voetbalseizoen gespeeld van de Wit-Russische Vysjejsjaja Liha. De competitie werd gespeeld van 12 april tot 31 oktober. Fusieclub Dnjepr-Transmasj Mahiljow werd kampioen.

 MPKC Mazyr wijzigde de naam in Slavija Mazyr
 Dinamo-93 Minsk trok zich na 15 speeldagen terug en werd ontbonden. De club werd uitgesloten van de einstand.

Eindstand 

Er worden zowel Wit-Russische als Russische namen gebruikt, bv Dinamo Minsk gebruikt de Russische naam.

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Wit-Russische voetbalcompetitie
Competitievoetbal 1998